«Металлург» — российский любительский футбольный клуб из города Аша Челябинской области. Основан в 1990 году. 6-кратный победитель (2012/13, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), 2-кратный серебряный (2011/12, 2016) и бронзовый (2010) призёр Первенства России среди любительских футбольных клубов в зоне «Урал и Западная Сибирь». Двукратный победитель финального турнира Первенства России среди любительских футбольных клубов (2014, 2017). Многократный победитель областных соревнований — чемпионата и кубка.

Трижды принимал участие в розыгрышах Кубка России: в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Генеральный спонсор футбольного клуба — ПАО «Ашинский металлургический завод».

Клубные цвета

Статистика выступлений

В первенстве России

в Кубке России

Состав

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения
 III дивизион, первенство Урала и Западной Сибири:
Победитель первенства: 2012/13, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
 Серебряный призёр: 2011/12, 2016.
 Бронзовый призёр: 2010.
Финальный турнир Первенства России среди любительских футбольных клубов
Победитель первенства: 2014, 2017
Серебряный призёр: 2018

 Кубок России среди любительских футбольных клубов (межрегиональный раунд, зона «Урал и Западная Сибирь»):
Обладатель: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Суперкубок Урала и Западной Сибири
Обладатель: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

 Чемпионат Челябинской области:
Чемпион: 1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

 Кубок Челябинской области:
Обладатель: 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012

 Суперкубок Челябинской области:
Обладатель: 2000, 2008, 2009, 2010, 2011

 Кубок Чемпионов областей Урала и Республики Башкортостан:
Обладатель: 1999, 2000, 2011, 2012.

Спортивная школа

МКУ «СШ по футболу «Металлург» АМР 
Начала свою работу в 2005 году.
 Спортивная школа проводит свои занятия на искусственном поле и в футбольном манеже
 В спортивной школе все тренера имеют высшее физкультурное и педагогическое образования
 В спортивной школе работают 7 тренеров, посещают занятия 267 человек. С 2010 года спортивная школа начала набор девочек
 Воспитанники школы, как девочки, так и мальчики, занимают призовые места в Кубках Урала и Западной Сибири, Республики Башкортостана. Неоднократно становились чемпионами Спартакиад Челябинской области по футболу
 С 2015 года частично начали работать по программе Спортивной Подготовки, утвержденной Министерством спорта и УАФК Челябинской области. В 2018 году полностью перешли на программу Спортивной Подготовки.
 В 2016 году участвовали в семинаре для апробации по «Программе развития 10-14 лет». 4 тренера по четырем возрастным группам 10 – 11 лет, 12 лет, 13 лет и 14 лет работали по этой программе. Ежемесячно в РФС отправлялись отчеты: поурочные конспекты, мезоциклы по блокам, тестирование обучающихся.

Инфраструктура

Футбольные поля 
На сегодняшний день в состав спортивного комплекса ФК "Металлург" входит: 

 Основное футбольное поле с натуральным покрытием 

Вместимость: 3000 мест 

Размеры футбольного поля: 105 х 70 м 

Беговая дорожка: 400 м

 Тренировочное (резервное) футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом 

Вместимость: 700 мест 

Размеры футбольного поля: 102 х 64 м

 Тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием 

Вместимость: 50 мест 

Размеры футбольного поля: 60 х 40 м

 Спортивный манеж 

Размеры поля: 40 x 20 метров 

Разметка: мини-футбол, гандбол 

Трибуны: 300 человек

Гостиница "Премьер" 

 Гостиница "Премьер" располагается в Центральном Парке им. Пилютова, в зеленой части города Аши. Гостиница славится неповторимой красотой окружающей природы - Липовая гора с многовековыми деревьями, река Сим. Здесь Вы можете прекрасно отдохнуть после активного отдыха или работы.
 Номерной Фонд Гостиницы располагает 21 просторным и уютным номером различных категорий от эконом-класса до категории Luxe.
 На первом этаже Гостиницы "Премьер" находится тренажерный зал, который включает не только современные тренажеры, но и различный спортивный инвентарь для занятий по аэробике; сауна с бассейном.

Кафе "Премьер" 
Меню

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
Официальное сообщество "ВКонтакте"

Футбольные клубы, основанные в 1990 году
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Челябинской области
Аша